Andermann ist der Name von

 Erich Andermann, Pseudonym von Joseph Bornstein (1899–1952), deutscher Journalist und Literaturkritiker
 Frederick Andermann (1930–2019), kanadischer Neurologe
 Heinz Rein (Pseudonym: Reinhard Andermann; 1906–1991), deutscher Schriftsteller
 Jens Andermann (* 1968), argentinischer Romanist und Professor an der New York University
 Kurt Andermann (* 1950), deutscher Historiker und Archivar
 Ulrich Andermann (* 1955), Professor für mittelalterliche Geschichte an der Universität Osnabrück